Medaliści mistrzostw świata w boksie:

Waga papierowa

Waga musza

Waga kogucia

Waga piórkowa

Waga lekka

Waga lekkopółśrednia

Waga półśrednia

Waga lekkośrednia

Waga średnia

Waga półciężka

Waga ciężka

Waga superciężka

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa świata na stronie AIBA

Przypisy 

Mistrzostwa świata w boksie